Come Over – singolo di Faith Evans del 1995
 Come Over – singolo di Aaliyah del 2003
 Come Over – singolo di Estelle del 2008
 Come Over – singolo di Kenny Chesney del 2012
 Come Over – singolo di Jorja Smith del 2020
 Come Over – singolo dei Rudimental del 2020